Schröckert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schröckert (* 1976), deutscher Moderator und Filmjournalist
 Silke Schröckert (* 1983), deutsche Journalistin und Moderatorin